AGC puede referirse a:

Medicina 
 AGC o AGUS, acrónimo utilizado en medicina para designar uno de los resultados posibles tras una prueba de citología de cérvix o prueba de Papanicolaou, según el sistema de clasificación de Bethesda

Organizaciones sociales 
 Asociación Gremial de Computación (Argentina), sindicato (asociación gremial) que nuclea a los trabajadores informáticos de la República Argentina.

Deportes 

 Agc bologna, o Bologna Football Club 1909, conocido en español como Bolonia, es un club de fútbol de Italia, de la ciudad de Bolonia, en la región de Emilia-Romaña.

Otro 
 Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo criminal organizado.

Siglas